császár – rang
Császár – magyarországi település
a Császár avagy Uralkodó – Palpatine/Darth Sidious egyik megnevezése a Csillagok háborúja univerzumában